Луизино — топоним в России:

 Луизино — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Луизино — исторический район в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга.